Морени има више значења:

 Морени, насеље у округу Дамбовица у Румунији
 Морени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Морени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Морени (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Морени (Васлуј), насеље у округу Васлуј у Румунији
 Општина Морени (Дамбовица), општина у округу Дамбовица у Румунији